Северный автовокзал — название автовокзалов некоторых городов.

 Северный автовокзал (Мурино)
 Северный автовокзал (Кишинёв)
 Северный автовокзал (Донецк)
 Северный автовокзал (Екатеринбург)
 Северный (автовокзал, Брюссель)
 Северный (автовокзал, Уфа)